Појам вођа има више значења:

 Вођа - основно значење речи
 Дуче - италијански вођа за време фашизма
 Фирер - немачки вођа за време нацизма
 Вођа (приповетка) је дело Радоја Домановића